Coenomyces är ett släkte av svampar. Coenomyces ingår i divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Coenomyces